New Windsor, ville des États-Unis, située dans l'État du Maryland ;
 New Windsor, ville des États-Unis, située dans l'État de New York ;
 New Windsor, census-designated place américaine située dans l’État de New York ;
 New Windsor ville de Nouvelle-Zélande à  proximité d'Auckland dans l'Île du Nord.